Die Yamaneko Group of Comet Observers (YGCO) ist eine bekannte Gruppe japanischer Astronomen und Kometenbeobachter. Sie wurde 1980 von den Astronomen Akimasa Nakamura und Kiyotaka Ichikawa gegründet. Die Mitglieder betreiben Observatorien in Chiyoda YGCO Chiyoda Station sowie in Hoshikawa und Nagano YGCO Hoshikawa and Nagano Stations und haben ca. 12.300 astronomische und 6.300 photometrische Beobachtungen dokumentiert.

Astronomische Organisation